Piotr Szczepański (ur. 1951) – polski działacz społeczny, dyplomata i inżynier
 Piotr Szczepański (ur. 1954, zm. 2020) – polski poeta, plastyk, współzałożyciel Gdańskiego Klubu Poetów
 Piotr Szczepański (ur. 1975) – polski operator, reżyser i scenarzysta
 Piotr Szczepański (ur. 1988) – polski kajakarz górski